Чемпіонат Андорри 2009–2010 — 15-й сезон чемпіонату Андорри з футболу. Переможцем вп'яте став Санта-Колома.

Клуби-учасники

Перший етап

Підсумкова таблиця 

  

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Сан-Жулія візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубка Андорри з футболу 2010

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 квітня/15 травня 2010

|}

Посилання 
 Чемпіонат Андорри на soccerway 

2009—2010
Андорра
Андорра